Текаб:

 Текаб — город на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан.
 Текаб — шахрестан в составе иранского остана Западный Азербайджан.